Sjoeachevi (gemeente), een gemeente in de autonome republiek Adzjarië van Georgië
 Sjoeachevi (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente